Puchar Świata w bobslejach 2009/2010 rozpoczął się 12 listopada w Park City, a zakończył 24 stycznia 2010 w Igls.

Kalendarz

Punktacja

Kalendarz Pucharu Świata

Klasyfikacje

Dwójka pań

Dwójka mężczyzn

Czwórka mężczyzn

Kombinacja mężczyzn 
Do klasyfikacji kombinacji mężczyzn brane są pod uwagę dwójki oraz czwórki

2009 w bobslejach
2010 w bobslejach
Puchar Świata w bobslejach